L'État de Syrie remplaça le 1 janvier 1925 les États d'Alep et de Damas, qui avaient été fédérés avec le territoire des Alaouites depuis juin 1922.

Références

Bibliographie 

 .
 .

Histoire de la Syrie
Mandat français en Syrie et au Liban
Division administrative fondée en 1925